Ляча — деревня в Пошехонском районе Ярославской области. Входит в состав Кременевского сельского поселения. Расположена в 12 км к юго-востоку от села Кременево и в 19 км к юго-западу от города Пошехонье.

История 
Первое упоминание деревни можно встретить в переписи 1710 года Санкт-Петербургской губернии: За окольничим за Михаилом Ивановичем Глебовым сельцо что была деревня Ляча в нем двор помещиков…
Михаил Иванович Глебов — окольничий, бывший(к тому времени) воевода Саратова. Обозначение «Ляча» также можно увидеть в «Российском атласе» 1792 года.

География 
Деревня находится на правом берегу реки Ухра, впадающей в Рыбинское водохранилище. Чуть ниже по течению Ухры в неё впадает река Ега. Рядом с деревней проходит участок трассы  Пошехонье-Рыбинск.

Население

Историческая численность населения 
На 1981 год население деревни составляло около 40 жителей.

Инфраструктура 
Почтовое отделение №152862, расположенное в селе деревне Вощиково, на март 2022 года обслуживает в деревне 78 домов.

Улицы — Луговая, Новая Ляча, Старая Ляча, Светлая.

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района